Internacia Lingvo, um livro
Mond-lingvo, uma língua

Desambiguação